Euthymios ist der Name folgender Personen:

Geistliche
 Euthymius von Melitene (auch Euthymios der Große; 377–473), einer der Väter des orthodoxen Mönchtums
 Euthymios von Sardes (751–831), Bischof und Heiliger
 Euthymios I. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (907–912)
 Euthymios I. (Jerusalem), orthodoxer Patriarch von Jerusalem († nach 1084)
 Euthymios I. (Kiew), Metropolit von Kiew
 Euthymios Zigabenos († nach 1118), byzantinischer Theologe und Basilianermönch in Konstantinopel
 Euthymios von Antiochien 1159–1164, Patriarch der rum-orthodoxen Kirche
 Euthymios II. (Jerusalem), orthodoxer Patriarch von Jerusalem ab 1195
 Euthymios von Tarnowo (engl. Transkription: Sveti Evtimiy Tarnovski; * ca. 1320–1330; † ca. 1402–1404), von 1375 bis 1393 Patriarch der Bulgarisch-Orthodoxen Kirche
 Euthymios II. (Konstantinopel), Patriarch von Konstantinopel (1410–1416)
 Euthymios Saifi (1643–1723), Bischof von Tyros und Sidon in der Melkitischen Griechisch-Katholischen Kirche

Siehe auch:
 Euthymius